Keräsjoki kan avse:

Keräsjoki (å) – en större å i östra Norrbottens kustland
Keräsjoki (ort) – en liten by i Nedertorneå socken i Haparanda kommun
Kärrbäck, Haparanda kommun - en by i Karl Gustavs socken i Haparanda kommun, historiskt kallad Keräsjoki samt i fastighetsredovisningen fortfarande benämnd Keräsjoki
 Keräsjoki (vattendrag i Finland) – ett vattendrag  i landskapet Lappland i Finland